Bleimoschee steht für:

 Bleimoschee (Berat), Moschee in Berat, Albanien
 Bleimoschee (Shkodra), Moschee in Shkodra, Albanien
 Bleimoschee (Trikala), Moschee in Trikala, Griechenland